Jana Kranti Dal – partito politico indiano
 Jeet Kune Do – arte marziale ideata da Bruce Lee negli anni 1970